Карл Теодор Ратген (; 6 декабря 1856, Веймар — 6 ноября 1921, Гамбург) — немецкий , , профессор, доктор философии, первый ректор Гамбургского университета.

Биография 
Образование получил в университетах Страсбурга, Галле, Лейпцига и Берлина.

В 1882 году получил степень доктора философии, защитив диссертацию на тему «Создание рынков в Германии» в университете Страсбурга.

В 1882—1890 годах преподавал публичное право, статистику и административно-управленческие науки в Императорском Токийском университете, работал советником японского министерства сельского хозяйства и торговли.

В 1892 году Ратген получил степень бакалавра в Берлинском университете, затем в 1895 году был назначен экстраординарным профессором Марбургского университета. С 1900 по 1903 год временно руководил кафедрой в Гейдельбергском университете. В 1907 году стал профессором недавно созданного Колониального института в Гамбурге.

В 1913—1914 годах читал лекции в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

После его преобразования в Гамбургский университет в 1919 году занял кафедру экономики, колониальной политики и государственных финансов, стал его первым ректором.

Похоронен на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге.

Избранные сочинения 
Автор трудов в области мировой экономики, государственных финансов, в частности Японии.

 Japans Volkswirtschaft und Staatshaushalt. Leipzig: Duncker & Humblot 1891
 Die Japaner und ihre wirtschaftliche Entwicklung. Leipzig: Teubner 1905.
 Staat und Kultur der Japaner. Bielefeld, Leipzig: Velhagen & Klasing 1907.
 Die Japaner in der Weltwirtschaft. Leipzig: Teubner 1911.

Примечания

Ссылки 
 Rathgen, Karl
 Rathgen, Karl

доктора философии
Ректоры Гамбургского университета
Преподаватели Токийского университета
Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Гамбургского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Выпускники Страсбургского университета
Выпускники Берлинского университета
Иностранные специалисты в Японии эпохи Мэйдзи